Околона има више значења:
 Околона (Арканзас)
 Околона (Кентаки)
 Околона (Мисисипи)